Мальпарти́да-де-Пласе́нсия () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура. Занимает площадь 373 км². Население — 4696 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 90 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Página oficial Malpartida de Plasencia 
 Página sobre Malpartida de Plasencia 
 Página sobre Malpartida de Plasencia

Муниципалитеты Касереса